Мустафа Чагатай Улучай (; ) — турецкий писатель, историк исследователь и педагог. Количество работ, опубликованных Улучаем в виде книг, статей, журналов и статей, превышает 300.

Биография 
Родился в 1907 году в Чанкыры. Его отец — Ариф Ага, а мать — Хатидже Ханым. Улучай окончил Измирскую учительскую школу, а затем в 1933 году Анкарский Институт образования Гази. В 1933 году он был назначен в Бурдурскую среднюю школу учителем истории и географии и начал преподавать. Он работал учителем истории и географии в двух школах Манисы в период с 1935 по 1947 год. Улучай был назначен учителем истории в Образовательный институт Балыкесир Неджати-бея и в том же году был отправлен в Англию Министерством национального образования. В период с 1949 по 1951 год ему было поручено рассортировать архив дворца-музея Топкапы, и он опубликовал множество новых документов, с которыми там столкнулся.

Умер в 1970 году в Стамбуле.

Примечания 

Турецкие писатели
Историки по алфавиту
Историки XX века
Османисты Турции
Педагоги по алфавиту
Педагоги XX века
Педагоги Турции